Моравица () — река в западной Сербии.

Длина — 98 км, площадь бассейна — 1486 км².

Река образуется в Голицких горах на западе Сербии, недалеко от села Сьеница. При слиянии рек Детина и Моравица, восточнее сербского города Пожега, образуется река Западная Морава.

Название 
Название обозначает на сербском языке «маленькая Морава». Историческое название реки «Моравы Сербской».

Моравичский округ также получил название от этой реки.

Примечания

Ссылки 
 Mala Prosvetina Enciklopedija, Третье издание (1985); Prosveta; ISBN 86-07-00001-2

Притоки Западной Моравы
Реки Сербии